Тлальнепантла () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Морелос. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 3872 человека.

Общие сведения 
Название Tlalnepantla происходит из языка науатль и его можно перевести как: центр земли.

Поселение Тлальнепантла было основано в 1690 году монахами Фраем Торибио и Фраем Хуаном де Сумаррагой.

Источники

Ссылки 

Города Морелоса